Црнче може бити:

 Црнче (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Црнче (Бела Паланка), насељено место у општини Бела Паланка у Пиротски округ,